Feyerabend oder Feyerabent ist ein Familienname.

Ursprung 
Der Name hat erste urkundliche Nennungen im 13. Jahrhundert in Süddeutschland und der Schweiz.
Der Begriff „vîr-âbent“ wurde im Hochmittelalter als Übername zunächst für einen Menschen verwendet, der am Vorabend eines Feiertages geboren worden war, und wurde als solcher an dessen Kinder weitervererbt.

Etymologie 

Aus dem lateinischen Wort „fēria“ für einen Wochentag bzw. kirchlichen Feiertag entwickelte sich das althochdeutsche „fîra“ mit der Bedeutung Fest oder Ruhe (im christlichen Sprachgebrauch vor allem ein Tag, der mit einer gottesdienstlichen Handlung begangen wurde).

Hieraus wurde mittelhochdeutsch „vîre“ für einen festlich begangenen Tag oder die Arbeitsruhe (woraus sich der neuhochdeutsche Begriff „Feier“ entwickelte), wobei seit dem 12. Jahrhundert „vîr-âbent“ den Vorabend eines Feiertages bezeichnete. 

Dieser Begriff wird später frühneuhochdeutsch (nach dem 16. Jahrhundert) unter dem Einfluss der Sprache der Handwerker umgedeutet zu „(Beginn der) Ruhezeit am Abend“.

Schreibweise 

Allein aus dem 14. bis 16. Jahrhundert sind an die Hundert verschiedene Schreibweisen des Namens urkundlich überliefert. Die heute üblichen Formen „Feierabend“ (etwa 2/3 der Namensträger) und „Feyerabend“ (knapp 1/3 der Namensträger in Deutschland) haben sich erst seit der frühen Neuzeit herausgebildet und waren zunächst untereinander austauschbar.

Bekannte Namensträger

A 
 Adolf Feyerabend (1842–1891), deutscher Politiker, württembergischer Abgeordneter
 Augustin Feyerabend (1744–1790), schweizerischer Maler

C 
 Christian Feyerabend (1629–1696), Bürgermeister in Königsberg

D 
 David Jakob Feyerabend (1531–1618), Bürgermeister der Reichsstadt Heilbronn

E 
 Erich Feyerabend (1889–1945), deutscher Graphiker, Maler, Zeichner
 Ernst Feyerabend (1867–1943), Staatssekretär des Fernmeldewesens 1926–1933

F 
 Franz Feyerabend (1755–1800), schweizerischer Maler

G 
 Georg Heinrich Feyerabend (1640–1685), Bürgermeister in Heilbronn 1680–1685
 Gerhard Feyerabend (1898–1965), deutscher General und Ritterkreuzträger (Zweiter Weltkrieg)

H 
 Holm Feyerabend (* 1970), deutscher Basketballspieler

I 
 Isaac Feyerabend (1654–1724), Bürgermeister von Elbing 1703–1724

J 
 Jakob Feyerabend (1551–1618), deutscher Politiker, Bürgermeister in Heilbronn 1604–1614

 Joseph Feyerabend (1493–1543), Dekan des Ansbachschen Gumbertusstifts, Propst zu Feuchtwangen

K 
 Kurt Feyerabend (1885–1939), deutscher Architekt

L 
 Lucas Feyerabend (1687–1741), schweizerischer Schreiner und Bildhauer
 Ludwig Feyerabend (1855–1927), deutscher Prähistoriker, Direktor des Kaiser-Friedrich-Museums Görlitz

M 
 Markus Feyerabend (* 1971), deutscher Segelkunstflieger
 Maurus Feyerabend (1754–1818), Historiker und letzter Stiftsprior des Benediktinerklosters Ottobeuren

N 
 Nicolaus Feyerabend (um 1400), Baumeister der Marienburger Nogatbrücke

O 
 Oswald Friedrich Feyerabend (1809–1872), deutscher Pfarrer in Auras und Stroppen, Politiker, Bürgermeister von Auras und Vater von Ludwig Feyerabend

P 
 Paul Feyerabend (1924–1994), österreichischer Philosoph und Wissenschaftstheoretiker
 Placidus Feyerabend (1754–1855), Benediktiner, Musiker und Komponist

S 
 Sigmund Feyerabend (1528–1590), deutscher Drucker und Verleger
 Stefan Feyerabend (1932–2018), deutscher Papierspezialist
 Stephan Feyerabend (1523–1574), Syndikus der Stadt Heilbronn, Biograf Götz von Berlichingens

W 
 Walter Feyerabend (1891–1962), deutscher Reitsportler (Olympia 1928) und General (Zweiter Weltkrieg)

Siehe auch 
 Feierabend

Weblinks 
 

Familienname